Theodore Lyman peut faire référence à :
 Theodore Lyman (1792-1849), brigadier général, philanthrope, politicien et auteur américain ;
 Theodore Lyman (1833-1897), naturaliste, écrivain et membre du congrès des États-Unis ;
 Theodore Lyman (1874-1954), physicien américain.